Сезон 1924/25 — 15-й сезон в історії «Аматоре», а також 14-й сезон підряд, котрий клуб провів у вищому дивізіоні австрійського футболу. За підсумками сезону клуб втретє в своїй історії став володарем Кубка Австрії.

Чемпіонат Австрії в цьому сезоні офіційно називався І клас Віденської ліги.

Чемпіонат Австрії

Турнірная таблица

Матчі 

Час початку матчів: центральноєвропейський (MEZ)

Кубок Австрії 

Час початку матчів: центральноєвропейський (MEZ)

Товариські матчі

Статистика гравців

Примітки

Посилання 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпіонат Австрії 1924/25 на сайті AustriaSoccer.at
Кубок Австрії 1925 на сайті AustriaSoccer.at

1924—1925
Аматоре
1924 в австрійському спорті
1925 в австрійському спорті